De Grandi – cognome italiano
 Benigno De Grandi – allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Elio Alexander De Grandi, in arte Mago Alexander – illusionista italiano
 Francesco De Grandi – pittore italiano
 Guglielmo de Grandi – ingegnere italiano
 Paolo De Grandi – ex calciatore italiano